Мелборн:

 Мелборн — город в метрополитенском графстве Дербишир, Великобритания.
 Мелборн — деревня в метрополитенском графстве Кембриджшир, Великобритания.
 Мелборн — город в штате Арканзас, США.
 Мелборн — город в штате Флорида, США.
 Мелборн — остров Канадского Арктического архипелага.

См. также 
Мельбурн (значения)